Кінгстон — засувка або клапан, який сполучається із забортною водою і перекриває доступ в корабельну (суднову) систему.

Географія

Кінгстон (Тасманія)
 Кінгстон (Вікторія)
 Кінгстон-Он-Мюррей, Південна Австралія
 Південносхідний Кінгстон, Південна Австралія (названий так, щоб відрізняти від Кінгстон-Он-Мюррей)
 Кінгстон, Австралійська столична територія
 Кінгстон — столиця території острів Норфолк

Кінгстон, Кембриджшир, Кембриджшир, Англія
 Кінгстон, Девон, Девон, Англія
 Кінгстон, Дорсет, Дорсет, Англія
 Кінгстон, Іст-Лотіан, Іст-Лотіан, Шотландія
 Кінгстон, Гемпшир, Гемпшир
 Кінгстон (Вайт), острів Вайт (графство), Англія
 Кінгстон, Кент, Кент, Англія
 Кінгстон, Морей, Морей, Шотландія
 Кінгстон-Бегп'юз, Оксфордшир, Англія
 Кінгстон-Блаунт, Оксфордшир, Англія
 Кінгстон-Бай-Феррінґ, Західний Суссекс, Англія
 Кінгстон-Бай-Сі, Західний Суссекс, Англія
 Кінгстон-Деверілл, Самерсет, Англія
 Кінгстон-Ніа-Лівз, Східний Суссекс, Англія
 Кінгстон-Он-Соар, Ноттінгемпшир, Англія
 Кінгстон-Он-Спей, Морей, Шотландія
 Кінгстон-на-Гуллі, Гамберсайд, Англія
 Кінгстон-на-Темзі, Великий Лондон, Англія

Кінгстон (Нью-Брансвік)
 Кінгстон (Нова Шотландія)
 Кінгстон (Онтаріо)

Кінгстон — місто, штат Джорджія
 Кінгстон — місто, штат Массачусетс
 Кінгстон — місто, штат Міннесота
 Кінгстон — місто, штат Міссурі
 Кінгстон — місто, штат Нью-Гемпшир
 Кінгстон — місто, штат Нью-Йорк
 Кінгстон — місто, штат Нью-Йорк
 Кінгстон — місто, штат Оклахома
 Кінгстон — місто, штат Пенсільванія
 Кінгстон — місто, штат Теннессі
 Кінгстон — місто, штат Юта
 Кінгстон — місто в окрузі Ґрін-Лейк, штат Вісконсин
 Кінгстон — місто в окрузі Джуно, штат Вісконсин
 Кінгстон — поселення, штат Іллінойс
 Кінгстон — поселення, штат Мічиган
 Кінгстон — поселення, штат Огайо
 Кінгстон Тауншип — поселення, штат Пенсильванія
 Кінгстон — поселення, штат Вісконсин
 Кінгстон — переписна місцевість, штат Массачусетс
 Кінгстон — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі
 Кінгстон — переписна місцевість, штат Нью-Мексико
 Кінгстон — переписна місцевість, штат Род-Айленд
 Кінгстон — переписна місцевість, штат Вашингтон

Кінгстон — столиця держави

Див. також 
 Кінстон (Алабама) в США
 Кінстон, Північна Каліфорнія в США (до 1784 носило назву Кінгстон)
 Кінгстоун (Херефордшир) у Великій Британії